Bansi może dotyczyć:
 Bansi – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Bansi – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Bheri w dystrykcie Dailekh